Bob Joseph Gracie (né le  à North Bay au Canada — mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre.

Biographie
Après des débuts amateurs dans différentes équipes de Toronto, Gracie inscrit quatre buts en huit matchs avec les Maple Leafs de Toronto. Il joue ensuite deux saisons avec les Maple Leafs. Il passe ensuite par les Bruins de Boston, les Americans de New York avant de rejoindre les Maroons de Montréal avec lesquels il reporte la Coupe Stanley en 1935.

Il passe trois nouvelles saisons avec les Maroons avant de rejoindre, pour sa dernière saison dans la LNH, les rangs des Canadiens de Montréal puis les Black Hawks de Chicago.

De la saison 1938-1939 à la saison 1945-1946, il évolue dans plusieurs franchises de la Ligue américaine de hockey avec, notamment, le titre de meilleur pointeur de la saison 1944-1945 à égalité avec son coéquipier Bob Walton.

Il termine sa carrière professionnelle par trois saisons dans la Pacific Coast Hockey League et prend sa retraite en 1948.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1926-1927|| North Bay Collegiate|| || 4|| 8|| 4|| 12|| 2|| || || || || 
|-
| 1927-1928|| North Bay Trappers|| NOJHA|| 11|| 11|| 1|| 12|| 6|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1928-1929|| Kirkland Lake Lakers|| || 6|| 24|| 6|| 30|| 4|| 4|| 3|| 3|| 6|| 2
|-
| 1929-1930|| West Toronto Nationals|| || 7|| 17|| 6|| 23|| 12|| 2|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 1929-1930|| West Toronto Nationals|| Coupe Memorial|| 13|| 15|| 6|| 21|| 2|| || || || || 
|-
| 1930-1931|| Eaton's de Toronto || || 15|| 11|| 4|| 15|| 45|| || || || || 
|-
| 1930-1931|| Marlboros de Toronto || OHA-Jr.|| 10|| 4|| 6|| 10|| 6|| 3|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 1930-1931|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 8|| 4|| 2|| 6|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1931-1932|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 48|| 13|| 8|| 21|| 29|| 7|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 1932-1933|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 48|| 9|| 13|| 22|| 27|| 9|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1933-1934|| Bruins de Boston|| LNH|| 24|| 2|| 6|| 8|| 8|| || || || || 
|-
| 1933-1934 || Americans de New York|| LNH|| 24|| 4|| 6|| 10|| 10|| || || || || 
|-
| 1934-1935|| Americans de New York|| LNH|| 14|| 2|| 1|| 3|| 4|| || || || || 
|-
| 1934-1935 || Maroons de Montréal|| LNH|| 32|| 10|| 8|| 18|| 11|| 7|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 1934-1935|| Eagles de New Haven|| Can-Am|| 1|| 1|| 2|| 3|| 0|| || || || || 
|-
| 1935-1936|| Maroons de Montréal|| LNH|| 48|| 11|| 14|| 25|| 31|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1936-1937|| Maroons de Montréal|| LNH|| 47|| 11|| 25|| 36|| 18|| 5|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 1937-1938|| Maroons de Montréal|| LNH|| 48|| 12|| 19|| 31|| 32|| || || || || 
|-
| 1938-1939|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 7|| 0|| 1|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| 1938-1939 || Black Hawks de Chicago|| LNH|| 31|| 4|| 6|| 10|| 27|| || || || || 
|-
| 1938-1939|| Barons de Cleveland|| IAHL|| 11|| 1|| 5|| 6|| 0|| 9|| 4|| 2|| 6|| 0
|-
| 1939-1940|| Barons de Cleveland|| IAHL|| 37|| 10|| 11|| 21|| 13|| || || || || 
|-
| 1939-1940 || Capitals d'Indianapolis || IAHL|| 19|| 5|| 9|| 14|| 19|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1940-1941|| Bisons de Buffalo|| LAH|| 56|| 22|| 26|| 48|| 2|| || || || || 
|-
| 1941-1942|| Bisons de Buffalo||  LAH|| 35|| 10|| 10|| 20|| 8|| || || || || 
|-
| 1941-1942 || Hornets de Pittsburgh||  LAH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1941-1942 || Bears de Hershey||  LAH|| 17|| 8|| 6|| 14|| 0|| 7|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
| 1942-1943|| Bears de Hershey||  LAH|| 11|| 0|| 4|| 4|| 6|| || || || || 
|-
| 1942-1943 || Lions de Washington ||  LAH|| 46|| 27|| 32|| 59|| 12|| || || || || 
|-
| 1943-1944|| Hornets de Pittsburgh||  LAH|| 41|| 13|| 24|| 37|| 13|| || || || || 
|-
| 1944-1945|| Hornets de Pittsburgh||  LAH|| 58|| 40|| 55|| 95|| 4|| || || || || 
|-
| 1945-1946|| Hornets de Pittsburgh||  LAH|| 4|| 4|| 4|| 8|| 0|| || || || || 
|-
| 1945-1946|| Wolves d'Hollywood|| PCHL|| 16|| 7|| 7|| 14|| 13|| || || || || 
|-
| 1946-1947|| Wolves d'Hollywood || PCHL|| 2|| 4|| 0|| 4|| 10|| || || || || 
|-
| 1947-1948|| Falcons de Fresno || PCHL|| 8|| 3|| 2|| 5|| 2|| || || || || 

| 379|| 82|| 109|| 191|| 205|| 33|| 4|| 7|| 11|| 4

Références 

Naissance en novembre 1910
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Americans de New York
Joueur des Maroons de Montréal
Joueur des Eagles de New Haven (Can-Am)
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Capitals d'Indianapolis
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Lions de Washington
Champion de la Coupe Calder
Champion de la Coupe Stanley
Décès en août 1963
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à North Bay
Décès à 52 ans